Kat (dier), een mannetjeskat
Kater (alcohol), de kwaal die ontstaat na overmatig alcoholgebruik
 Kater (film), een Oostenrijkse film uit 2016

Personen
Arie Kater, een Nederlands kunstschilder
Henk Kater, een Nederlands vrijzinnig-hervormd predikant
Klaas Kater, een Nederlands vakbondsoprichter en -leider